Ojalá fuera cierto puede referirse a:

Ojalá fuera cierto, una novela del francés Marc Levy.
Ojalá fuera cierto, película de Mark Waters, basada en la novela Ojalá fuera cierto.